Karolinenhöhe ist der Ortsname von

 Karolinenhöhe (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Karolinenhöhe (Berlin), Ortslage im Bezirk Spandau
 Karolinenhöhe (Großröhrsdorf), Ortsteil der Stadt Großröhrsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Karolinenhöhe (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Karolinenhöhe (Salzburg), zweithöchste Erhebung auf dem Mönchsberg
 Karolinenhöhe (Erzgebirge), 499 m, Berg bei Oederan, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen